Santa Rosa kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Santa Rosa, Corrientes, 
 Santa Rosa de Río Primero, kommunhuvudort, Córdoba, 
 Santa Rosa de Pastos Grandes, ort, Salta, 
 Santa Rosa del Conlara, kommunhuvudort, San Luis, 
 Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, 
 Santa Rosa (kommun), Mendoza, 
 Santa Rosa (kommun), Catamarca, 
 Santa Rosa (provinshuvudstad), La Pampa, 
 Santa Rosa, Mendoza, 
 Santa Rosa (ort i Argentina, Santa Fe), 
 Santa Rosa (ort i Argentina, Catamarca), 
 Santa Rosa de Calchines

Bolivia 

 Santa Rosa del Sara, ort, Santa Cruz, 
 Santa Rosa (ort i Bolivia, Beni),

Brasilien 

 Santa Rosa de Viterbo (ort i Brasilien, São Paulo, Santa Rosa de Viterbo), 
 Santa Rosa (ort i Brasilien, Rio Grande do Sul, Santa Rosa), 
 Iturama (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rosa (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -27,83, long -54,48), 
 Santa Rosa do Purus

Chile 

 Santa Rosa (samhälle), Región de Los Lagos, 
 Santa Rosa (station) – tunnelbanestation i Santiago de Chile

Colombia 

 Suárez (ort i Colombia, Tolima, lat 4,05, long -74,83), 
 Santa Rosa de Viterbo (ort i Colombia, Boyacá, lat 5,87, long -72,98), 
 Santa Rosa de Osos (ort), Antioquia, 
 Santa Rosa de Cabal (ort), Risaralda, 
 Santa Rosa (kommun i Colombia, Bolívar, lat 10,45, long -75,33), 
 Santa Rosa (ort i Colombia, Bolívar, lat 10,44, long -75,37), 
 Santa Rosa (kommun i Colombia, Cauca, lat 1,50, long -76,50), 
 Santa Rosa de Osos (kommun), Antioquia, 
 Santa Rosa de Osos (ort), Antioquia, 
 Santa Rosa de Cabal (kommun), Risaralda, 
 Santa Rosa de Cabal (ort), Risaralda, 
 Santa Rosa del Sur (kommun), Bolívar, 
 Santa Rosa del Sur (ort), Bolívar,

Ecuador 

 Santa Rosa, Ecuador, ort,

Filippinerna 

 Santa Rosa (Laguna), kommunhuvudort, CALABARZON, Province of Laguna,

Guatemala 

 Municipio de Santa Rosa de Lima (kommun), kommun i Departamento de Santa Rosa
 Santa Rosa de Lima (kommunhuvudort), Departamento de Santa Rosa, 
 Departamento de Santa Rosa (departement),

Guyana 

 Santa Rosa, Guyana, ort i regionen Barima-Waini,

Honduras 

 Santa Rosa de Copán (departementshuvudort), Departamento de Copán, 
 Santa Rosa de Aguán (kommun), Departamento de Colón, 
 Santa Rosa de Aguán (ort), Departamento de Colón, 
 Santa Rosa de Copán (kommun), Departamento de Copán, 
 Santa Rosa de Copán (departementshuvudort), Departamento de Copán,

Mexiko 

 Ciudad Mendoza, ort, Veracruz, Camerino Z. Mendoza, 
 Santa Rosa, San Blas Atempa, 
 Santa Rosa Jauregui, ort, Querétaro Arteaga, Querétaro, 
 Santa Rosa, Navojoa, 
 Santa Rosa, San Juan de los Lagos, 
 Santa Rosa, Cuautitlán de García Barragán, 
 Isla Clarión, ö, Colima, 
 Santa Rosa, Guanajuato, Valle de Santiago, 
 Santa Rosa, Uruapan, 
 Santa Rosa, Aguascalientes, El Llano, 
 Santa Rosa, San Pedro Tlaquepaque, 
 Santa Rosa, Cuajimalpa de Morelos, 
 Santa Rosa, San Juan Ñumí, 
 Santa Rosa, Maravatío, 
 Santa Rosa, Taxco de Alarcón, 
 Santa Rosa, Juan Rodríguez Clara, 
 Santa Rosa (södra Los Reyes kommun), 
 Santa Rosa, La Trinitaria, 
 Santa Rosa, Santa María Chilchotla, 
 Santa Rosa, Santiago Ixcuintla, 
 Santa Rosa, Ocotlán de Morelos, 
 Santa Rosa, Ixtaczoquitlán, 
 Santa Rosa, Asunción Ixtaltepec, 
 Santa Rosa, Tecoanapa, 
 Santa Rosa (norra Los Reyes kommun), 
 Santa Rosa, Hidalgo, 
 Santa Rosa, Acala, 
 Santa Rosa, Tamazulápam del Espíritu Santo, 
 Santa Rosa, Atzalan, 
 Santa Rosa, Siltepec, 
 Santa Rosa, Teocelo, 
 Santa Rosa, Altotonga, 
 Santa Rosa, Ahuacuotzingo, 
 Santa Rosa, Susupuato, 
 Santa Rosa, Tenejapa, 
 Santa Rosa, Chilón, 
 Santa Rosa, Mexico City, 
 Santa Rosa, Tapachula, 
 Santa Rosa, Sinaloa, Badiraguato, 
 Santa Rosa, Churumuco, 
 Santa Rosa, Medellín, 
 Santa Rosa, Huixtán, 
 Santa Rosa, Mazapa de Madero,

Nicaragua 

 Santa Rosa del Peñón, ort, León,

USA 

 Santa Rosa, Kalifornien, countyhuvudort, Sonoma County, 
 Santa Rosa, New Mexico, countyhuvudort, Guadalupe County, 
 Santa Rosa County

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Guyanaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar